Робин Гуд () — герой средневековых английских народных баллад. Его именем названы:

Кинематограф

Игры 
 Robin of the Wood — игра 1985 года.
  — игра 1986 года.
  — игра для Amiga, Atari ST и MS-DOS, 1991 года.
  — игра для MS-DOS 1991 года.
  — игра для приставок NES, 1991 года.
 Robin Hood: The Legend of Sherwood — игра 2002 года.
 Robin Hood: Defender of the Crown — игра 2003 года.

Другое 

 Robin Hood — британский именной поезд, ходит по маршруту Лондон — Ноттингем.
 Робингуд — суринамский футбольный клуб.
 «Robin Good» — альбом Владимира Высоцкого, изданный в 1982 году в США.

См. также 
 Аэропорт Донкастер-Шеффилд имени Робина Гуда
 Отель Робина Гуда
 Робин